Аскола:

 Аскола — община в провинции Уусимаа, губерния Южная Финляндия, Финляндия.
 Аскола — археологическая культура эпохи мезолита на территории Финляндии.
 Аскола, Арво (1909—1975) — финский легкоатлет, призёр Олимпийских игр.
 Аскола, Ирья (род. 1952) — первая женщина-епископ Евангелическо-лютеранской церкви Финляндии.